płaszczyzna – pojęcie z dziedziny geometrii

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Płaszczyzna – część miasta Koło
 Płaszczyzna – część wsi Warząchewka Królewska w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Włocławek
 Płaszczyzna – kolonia, część wsi Łążek w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Płaszczyzna – osada  w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Płaszczyzna – część wsi Wólka Pętkowska w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów